Montlandon, commune française d'Eure-et-Loir
 Montlandon, ancienne commune française de la Haute-Marne